Зехоф ():

 Зехоф — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Зехоф — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.